Сан Хосе ел Вијехо има више значења:

 Сан Хосе ел Вијехо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе ел Вијехо, Уамучил ла Тигра (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику